Le Championnat du Portugal de football 1956-1957 est la  de la compétition qui voit la victoire de Benfica.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1956-57 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal